Julia Marino (1992-), skieuse paraguayenne
Julia Marino (1997-), snownboardeuse américaine